Pardiac ist

 der Name einer Grafschaft, siehe Grafschaft Pardiac

Pardiac ist Name oder Teil des Titels folgender Personen:
 Bernard de Pardiac (Bernard d'Armagnac; 1400–1456), Graf von Pardiac, Vizegraf von Carlat und Murat sowie durch seine Ehe Herzog von Nemours 
 Jacques d’Armagnac (1433–1477), Graf von Pardiac und Herzog von Nemours